Дуо Норман () — шоссейная однодневная велогонка, проходящая по территории Франции с 1983 года. Является женской версией мужской гонки Дуо Норман.

История 
Гонка была создана в 1983 году, через год после создания аналогичной мужской гонки организацией amicale cycliste du canton de Marigny (ACCM). На протяжении всей своей истории проводится в рамках национального календаря.

В 2020 и 2021 году гонка была отменена из-за пандемии COVID-19. В 2022 году была проведена в новом формате и должна вернуться к привычному формату в 2023 году. 

В отличие от остальных однодневок она не столь длинная, всего 54,3 километра (до 2006 — 53 км), но парная: гонщицы едут командным дуэтом как в командной гонке. Дистанция располагается в окрестностях коммуны Мариньи департамента Манш.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 Дуо Норман на Cycling Archives
 Дуо Норман на CQranking

  Дуо Норман на Cyclisme-sport

Велогонки среди женщин